Le terme tacot était l'appellation familière de divers trains d'intérêt local et à voie étroite du début du , notamment :
 le tacot du Serein, entre Laroche et L'Isle-Angely dans l'Yonne,
 les tacots du Morvan :
 le chemin de fer d'Autun à Château-Chinon,
 le chemin de fer de Corbigny à Saulieu,
 Les chemins de fer départementaux de la Meuse appelés aussi Le Meusien,
 le chemin de fer de Cusset à Lavoine, ou tacot de la Montagne bourbonnaise,
 le tacot des Lacs à Grez-sur-Loing,
 la compagnie des chemins de fer du Doubs ; un musée à Cléron lui est consacré, le « musée du Tacot ».

Voir aussi 
 Société nationale des chemins de fer vicinaux
 Chemins de fer vicinaux